Соревнования в масс-старте среди женщин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015 года прошли 15 февраля на катке Тиалф в Херенвене, Нидерланды. В забегах приняли участие 22 спортсменки. Масс-старт был включен в программу чемпионата мира впервые. Призёрам на промежуточных этапах, а также на финише присваивались очки. Итоговое место определялось по количеству набранных очков. Место участниц не набравших очки определялось по времени прохождения дистанции.

Медалисты

Результаты 

* DQ - дисквалификация

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2015